Division I i ishockey 1962-63 var den 42. sæson af den bedste svenske ishockeyliga. Det var samtidig turneringen om det 39. svenske mesterskab i ishockey for mandlige klubhold. De 16 deltagende klubber var opdelt i to regionale puljer med otte hold i hver, og i hver pulje spillede holdene en dobbeltturnering alle-mod-alle. De fire bedste hold fra hver pulje gik videre til SM-serien, hvor de otte hold spillede en enkeltturnering alle-mod-alle om mesterskabet. De fire lavest placerede hold i hver pulje spillede videre i Kvalifikationsserien om at undgå de fire nedrykningspladser til Division II. 

Mesterskabet blev vundet af Djurgårdens IF, som blev svenske mestre for sjette sæson i træk og tiende gang i alt. Det var første gang, at et hold opnåede at vinde seks SM-titler i træk, hvilket fortsat er rekord for flest mesterskaber i træk. Djurgårdens IF blev også den første klub, der vandt ti mesterskaber. Indtil da havde klubben delt rekorden på ni mesterskabstitler med IK Göta.

For anden sæson i træk vandt Djurgårdens IF mesterskabet på bedre målforskel end sølvvinderne. Djurgårdens IF var blevet nr. 2 i Division I Syd, mens Skellefteå AIK havde vundet Division I Nord. I SM-serien opnåede begge klubber fem sejre, en uafgjort og et nederlag, men Djurgården sluttede med en målforskel på +26, og Skellefteå AIK havde kun scoret otte mål flere end sine modstandere. Det var tredje gang, at Skellefteå AIK vandt SM-sølvmedaljer, hvilket indtil da var klubbens bedste resultat. Bronzemedaljerne blev vundet af Södertälje SK, som havde kvalificeret sig til SM-serien ved at slutte på fjerdepladsen i Division I Syd, og som dermed vandt SM-medaljer for 24. gang.

Den 8. november 1962 blev kampen i Division I Syd mellem Västra Frölunda IF og Djurgårdens IF afviklet på Nya Ullevi i Göteborg, hvor hjemmeholdet sejrede med 3-2. Kampen blev overværet af 23.192 tilskuere, hvilket var ny tilskuerrekord for ishockeykampe i Sverige. Rekorden blev først slået af en ny Frölunda-kamp på Nya Ullevi i 2009.

Grundspil 

Division I var opdelt i to regionale puljer, Nord og Syd, med otte hold i hver. I hver pulje spillede holdene en dobbeltturnering alle-mod-alle, hvorefter de fire bedste hold gik videre til mesterskabsslutspillet, SM-serien, mens de fire lavest placerede hold spillede videre i nedrykningsspillet, Kvalifikationsserien.

Division I Nord

Division I Syd

Kvalifikationsserien 

Kvalifikationsserien havde deltagelse af de fire nederst placerede hold i hver af de to regionale Division I-kredse. De otte hold spillede en enkeltturnering alle-mod-alle om at undgå de fire nedrykningspladser til Division II. Holdene, der var sluttet på femte- eller sjettepladsen i grundspillet, fik fire hjemmekampe, mens holdene på syvende- eller ottendepladsen i deres grundspilspulje måtte nøjes med tre hjemmekampe.

SM-serien 

SM-serien var slutspillet om mesterskabet og havde deltagelse af de fire bedst placerede hold i hver af de to regionale Division I-kredse. De otte hold spillede en enkeltturnering alle-mod-alle om mesterskabet. Holdene, der var sluttet på første- eller andenpladsen i grundspillet, fik fire hjemmekampe, mens holdene på tredje- eller fjerdepladsen i deres grundspilspulje måtte nøjes med tre hjemmekampe.

Spillere 

Djurgårdens IF's mesterhold bestod af følgende spillere:
 Rolf Berggren (5. SM-titel)
 Tommy Björkman (6. SM-titel)
 Lars Björn (9. SM-titel)
 Owe Fallby (1. SM-titel)
 Leif Fredblad (1. SM-titel)
 Owe Malmberg (6. SM-titel)
 Hans Mildh (6. SM-titel)
 Åke Rydberg (6. SM-titel)
 Gösta Sandberg (6. SM-titel)
 Leif Skiöld (4. SM-titel)
 Hans Stergel (1. SM-titel)
 Roland Stoltz (6. SM-titel)
 Kurt Svensson (1. SM-titel)
 Kurt Thulin (5. SM-titel)
 Sven Tumba (8. SM-titel)
 Gösta Westerlund (2. SM-titel, den første blev vundet for Gävle Godtemplare IK)
 Eddie Wingren (5. SM-titel)
 Carl-Göran Öberg (4. SM-titel, den første blev vundet for Gävle Godtemplare IK)

Kilder 
 Hockeyarchives - Championnat de Suède 1962/63  
 Ishockeytabeller - 1962-63  
 Svenska Ishockeyförbundet - Historik - Nationellt  
 Djurgården Hockey - Historia - 1960-1969  
 Hammarby IF - Historia - 1962/63  
 Frölunda Indians - Vår historia - Alla säsonger  
 Svenskhockey.com - Allsvenskan 1962/63

Noter 

1962-63
1962-63
Ishockey i 1962
Ishockey i 1963